Camberwell hat folgende Bedeutungen:

 Camberwell, Stadtteil von London
 Metropolitan Borough of Camberwell, ehemaliger Stadtbezirk von London
 Camberwell (New South Wales), Ort in Australien
 Camberwell (Victoria), Stadtteil von Boroondara (Australien)